Владимир Мазо:
 Мазо, Владимир Кимович (род. 1947) — биолог, учёный-медик.
 Мазо, Владимир Михайлович (род. 1950) — глава администрации Усманского района Липецкой области с 22 апреля 2007 года.